Единица може да се отнася за:

 Цифрата 1 (едно)
 Единица от системата SI
 Мерна единица
 Имагинерна единица
 Имперска единица
 Международна единица
 Извънсистемна единица
 Астрономическа единица
 Единица за атомна маса
 Единици на Планк
 Административна единица, като например:
 Област (административна единица)
 Окръг
 Район
 Областна единица (Гърция)
 Графство
 Епархия
 Кааза
 Нахия
 Федерален щат
 Фюлке
 Разчетна единица
 Парична единица
 Военна единица
 Таксономична единица

Вижте също 
 Една единица и една двойка – филм от САЩ (2000)